Histrio steht für:
 die Gattung des Sargassofischs (Histrio histrio)
 einen Histrioniker

Siehe auch:
Histrion